

Persone 
 Angelo Nicolini (1505-1567) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Bruno Nicolini o Niccolini (...) – calciatore italiano, di ruolo portiere
 Bruno Nicolini, in arte Bénabar (1969) – cantautore e attore francese
 Bruno Nicolini (1927-2012) – presbitero italiano, fondatore dell'Opera Nomadi
 Claudio Nicolini (1942) – biofisico e politico italiano 
 Eligio Nicolini (1961) – allenatore di calcio ed calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Emanuele Nicolini (1984) – ex nuotatore sammarinese, figlio del dirigente sportivo Giuseppe
 Enio Nicolini (...) – bassista e compositore italiano
 Ernesto Nicolini, pseudonimo di Ernest Nicolas (1834-1898) – tenore francese
 Fausto Nicolini (1879-1965) – storico, scrittore e critico letterario italiano
 Francesco Santamaria-Nicolini (1830-1918) – politico italiano, senatore del Regno d'Italia
 Franco Nicolini (1935-1978) – criminale italiano, attivo nella zona di Roma
 Franco Nicolini (1938) – allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo libero
 Germano Nicolini, conosciuto con il soprannome al Dievel (1919) – partigiano italiano
 Giovanni Nicolini (1872-1956) – scultore italiano
 Giovanni Battista Nicolini (1794-1870) – avvocato, patriota e politico italiano
 Giulio Nicolini (1926-2001) – vescovo cattolico italiano, riconosciuto giusto tra le nazioni
 Giuseppe Nicolini (1762-1842) – compositore italiano
 Giuseppe Nicolini (...) – dirigente sportivo sammarinese, padre del nuotatore Emanuele
 Giuseppe Nicolini (1788-1855) – scrittore italiano
 Giuseppe Placido Nicolini (1877-1973) – vescovo cattolico italiano
 Giusi Nicolini, propr. Giuseppina Maria Nicolini (1961) – attivista e politica italiana
 Ignacio Nicolini (1988) – calciatore uruguaiano, di ruolo centrocampista
 Laura Nicolini (1975) – cestista argentina naturalizzata italiana
 Laura Nicolini (1979) – pallavolista italiana
 Luciano Nicolini (1923) – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Marco Nicolini (1970) – scrittore e politico sammarinese
 Mario Nicolini (1912-1996) – allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo ala o attaccante
 Mario Nicolini (1955) – allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Massimo Nicolini (1981) – attore italiano
 Renato Nicolini (1942-2012) – architetto, politico e drammaturgo italiano, creatore dell'Estate romana
 Ugolino Nicolini (1926-1991) – presbitero, religioso francescano e medievista italiano

Altro 
 15386 Nicolini – asteroide della fascia principale
 Conservatorio Giuseppe Nicolini – conservatorio musicale di Piacenza
 Palazzo Nicolini – edificio storico di Napoli

Pagine correlate 
 Niccolini